Meritt – comunità non incorporata dell'Ohio, negli Stati Uniti d'America
 Benjamin Dean Meritt – accademico statunitense
 Lucy Taxis Shoe Meritt – archeologa statunitense
 Meritt Records – etichetta discografica statunitense fondata nel 1925
 Meritt Records – etichetta discografica statunitense fondata nel 1979

Pagine correlate 
 Merit
 Merritt
 Meritt Records